Hadad est un nom propre.

Patronyme 

Classement par ordre alphabétique du prénom
 Abraham Hadad (1937-), peintre israélien ;
 Amir Hadad (1978-), joueur de tennis israélien ;
 Aviv Hadad (1984-), footballeur israélien ;
 Haneh Hadad (1919-), homme politique israélien ;
 Mauricio Hadad, (1971-), joueur de tennis colombien ;
 Sarit Hadad (1978-), chanteuse israélienne de musique populaire.

Divinité 

 Hadad, le dieu de l'Orage chez les peuples araméens de l'Antiquité

Personnages historiques 
  (personnages de l'ancien testament), rois araméens dont le nom est construit à partir de celui du dieu
 Ben-Hadad , roi d'Aram-Damas au  
 Ben-Hadad II, fils du précédent, roi d'Aram-Damas au  
 Ben-Hadad III, fils et successeur d'Hazaël, roi d'Aram-Damas au  

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme arabe
Patronyme juif